Il doppio del Shanghai Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Roger Smith erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Sláva Doseděl e Ján Krošlák.

Maks Mirny e Kevin Ullyett hanno battuto in finale 7–6, 6–7, 7–5 Tomas Nydahl e Stefano Pescosolido.

Teste di serie
 Mark Knowles /  Roger Smith (quarti di finale)
 David Ekerot /  Jeff Tarango (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)
 Bill Behrens /  Brian MacPhie (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Shanghai Open 1997
ATP Tour 1997